Ле-Леле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 105 км на захід від Ренна, 18 км на південний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ле-Леле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Леле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор